Ржа́вка — топоним. Происходит от слова ржавчина.

Населённые пункты

Белоруссия

Витебская область 
 Ржавка — агрогородок в Бешенковичском районе.

Минская область 
 Ржавка — деревня в Борисовском районе.
 Ржавка — деревня в Копыльском районе.
 Ржавка — деревня в Слуцком районе.

Россия 
 Ржавка — деревня в Нижегородской области.
 Ржавка — село в Оренбургской области.
 Ржавка — посёлок в Челябинской области.

Реки 
 Ржавка (приток Снова) — в Брянской области
 Ржавка (приток Сходни) — в Московской области
 Ржавка (приток Везломы) — в Нижегородской области
 Ржавка (приток Оки) — в Нижнем Новгороде
 Ржавка (приток Вороны) — в Тамбовской области
 Ржавка (приток Днепра) — В Гомельской области Белоруссии

См. также 
 Старая Ржавка
 Новая Ржавка
 Ржава (значения)